Мадара може да се отнася за:

 Мадара, село в Област Шумен, България;
 Мадара (археологически резерват), историко-археологическия резерват, край село Мадара;
 Мадара (завод), автомобилостроителен завод в Шумен, България;
 Мадара (градина), градина в София на бул. „Прага“, недалеч от НДК;
 Мадара (басейн), плувен басейн със зала за физическа подготовка и процедури на НСА „В. Левски“ до кръстовището на бул. „Прага“ и бул. „Пенчо Славейков“, при бившата Баня Мадара в София;
 Мадара (братство), тайно общество;

Вижте също 
 Мадарски конник
 Мадара Учиха

Източници